Эрнест Мониз (, род. 22 декабря 1944, Фолл-Ривер, Массачусетс) — американский физик-ядерщик, министр энергетики США (2013—2017). Член Американского философского общества (2020).

Биография 
В 1973 году Монис поступил на физический факультет в Массачусетский технологический институт (МТИ) и работал там в качестве начальника отдела физики.

С 1991 по 1995 годы работал в качестве директора MIT/Bates центра линейных ускорителей. Он также исполнял должность сопредседателя исследовательского совета МТИ.

С 1995 по 1997 годы работал в администрации президента Билла Клинтона, занимая должность заместителя директора по науке в Управлении науки и технической политики канцелярии Президента США.

С 1997 по 2001 годы Мониз работал в Министерстве энергетики США, в качестве заместителя министра энергетики.

Он также является одним из членов-учредителей Кипрский институт, в котором он и другие учёные взялись за координацию, исследования и планирование проекта.

В 2013 году он получил звание почетного доктора от Университет Папский Комильяс-де-Мадрид в знак признания его научных исследований по вопросам политики и энергетических технологий.

С 21 мая 2013 года был утверждён в должности министра энергетики США.

Весной 2015 года сыграл важную роль принимая участие в переговорах по ядерной программе Ирана, в частности встречаясь с министром иностранных дел и вице-президентом по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи. 2 апреля 2015 года было объявлено, что Иран и «шестёрка» международных посредников (Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания) пришли к согласию относительно ключевых пунктов соглашения по иранской ядерной программе. В связи с достижением договоренностей, с Ирана будут сняты все экономическим и финансовые санкции, имеющие отношение к ядерной проблеме.

Отмечен Joseph A. Burton Forum Award Американского физического общества (2016).

Примечания

Ссылки 
 

Политики США XXI века
Члены Американского философского общества
Министерство энергетики США
Кабинет Барака Обамы
Выпускники Средней школы Дерфи
Выпускники Стэнфордского университета
Члены Демократической партии США
Сотрудники Управления научно-технической политики
Преподаватели Центра теоретической физики Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Почётные доктора Университета штата Мичиган